Морозово — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Стабенского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в западной части области в 13 км к северу от Смоленска, в 9 км севернее автодороги , на берегу реки Ольшанка. В 18 км южнее деревни расположена железнодорожная станция Смоленск на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)